Moldavia
Ocnița, capoluogo dell'omonimo distretto
Ocnița, comune nel Distretto di Ocnița, da non confondere con la città capoluogo del distretto
Ocnița, comune della Transnistria

Romania
Ocnița, comune del distretto di Bistrița-Năsăud
Ocnița, comune del distretto di Dâmbovița